Adam Agius, Australisch lid van de progressieve metalband Alchemist
 Andrei Agius, een Maltese profvoetballer
 Fred Agius, een Australische profvoetballer
 Gilbert Agius, een Maltese profvoetballer
 Marcus Agius, een Britse zakenman
 Sébastien Agius, een Franse zanger